För staden, se Hodeidah.

Al-Hudaydah (arabiska: الحديدة) är ett guvernement i västra Jemen, beläget vid Röda havet. Den administrativa huvudorten är Hodeidah.

Guvernementet har 2 157 552 invånare och en yta på 13 250 km².

Distrikt 
  Ad Dahi   
  Ad Durayhimi   
  Al Garrahi   
  Al Hajjaylah   
  Al Hali   
  Al Hawak   
  Al Khawkhah   
  Al Mansuriyah   
  Al Marawi'ah   
  Al Mighlaf   
  Al Mina   
  Al Munirah   
  Al Qanawis   
  Alluheyah   
  As Salif   
  As Sukhnah   
  At Tuhayat   
  Az Zaydiyah   
  Az Zuhrah   
  Bajil   
  Bayt al-Faqih   
  Bura   
  Hays   
  Jabal Ra's   
  Kamaran    
  Zabid

Källor

Externa länkar 
 Statoids
 Red Sea - Hajjarah
 Islands north of Al-Hudaydah

Jemens guvernement